Yanes bzw. Yanés ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Díaz Yanes (* 1950), spanischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Elías Yanes Álvarez (1928–2018), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Saragossa
 Luis Yanes (* 1982), kolumbianischer Fußballspieler
 Oscar Yanes (1927–2013), venezolanischer Schriftsteller und Journalist
 Roberto Yanés (1932–2019), argentinischer Sänger

Siehe auch:
 Janes
 Yáñez